Los murciélagos cara de perro (Cynomops) forman un género de quirópteros el cual integra la familia Molossidae. Habitan en Centro y Sudamérica.

Taxonomía 

Este género fue descrito originalmente en el año 1920 por el zoólogo británico Oldfield Thomas.

Fue tratado anteriormente como un subgénero de Molossops, pero desde 1993 es considerado al nivel genérico.

Subdivisión 
Se reconocen las siguientes especies: 
 Cynomops abrasus (Temminck, 1826) 
 Cynomops freemani Moras et al., 2018
 Cynomops greenhalli Goodwin, 1958
 Cynomops mastivus Thomas, 1911
 Cynomops mexicanus Jones & Genoways, 1967 
 Cynomops milleri (Osgood, 1914)
 Cynomops paranus (Thomas, 1901)
 Cynomops planirostris (W. Peters, 1866)
 Cynomops tonkigui Moras et al., 2018

Filogenia 
Se propone el siguiente árbol filogenético:

Distribución 

Sus especies fueron referidas de América del Norte, Central y del Sur, desde México por el norte hasta el centro de la Argentina por el sur.

Referencias

Enlaces externos 

 
Géneros de mamíferos